La Otoyol 52 (in sigla O-52) è un'autostrada turca. Essa parte da Adana, fino ad arrivare a Şanlıurfa, per un totale di 365 km. È previsto il prolungamento dell'autostrada fino a Mardin.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Turchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

O19